Holometábolo é um animal que tem metamorfose completa durante o seu desenvolvimento.

Os insetos com a reprodução Holometábolo tem a metamorfose completa, como as borboletas. Do ovo eclode uma larva, a qual é bastante diferente do adulto. A larva passa para outro estágio denominado pupa, onde ocorre a metamorfose, e ela se transforma em adulto. Depois de adulto, o inseto não sofre mais mudanças, portanto não cresce mais.

São exemplos de insetos que passam por isso: o besouro, a mariposa e a borboleta 

Insetos holometábolos (holos, todo): são os insetos que passam por transformações muito mais significativas, durante algumas fases da vida. Quem já comparou uma larva de borboleta com um adulto da mesma espécie pode perceber como essas transformações são radicais. Do ovo, sai um organismo vermiforme e nitidamente segmentado, a larva. Alimenta-se com grande apetite durante alguns dias e cresce bastante. Ao se imobilizar, adquire um revestimento mais escuro e espesso, assumindo a forma característica de pupa (ou crisálida). A pupa permanece imóvel, pendurada em galhos de árvores enrolada em folhas, em buracos no solo ou nos troncos das árvores.

As transformações mais significativas desses insetos ocorrem exatamente nessa fase, e não podem ser acompanhadas em função da presença do revestimento da pupa. Os tecidos da larva são digeridos e novos tecidos e órgãos se formam. Esse processo é conhecido por metamorfose completa, e termina quando o revestimento da pupa se rompe e dela emerge um adulto (ou imago). O imago já possui todos os sistemas próprios de um adulto e, no caso dos insetos, já se encontra apto para a reprodução.

Vantagem evolutiva 
O desenvolvimento holometábolo tem como vantagem evolutiva o fato de que, por possuírem morfologias diferentes, as fases de desenvolvimento de uma mesma espécie ocupam nichos diferentes, evitando assim a competição entre os seres de mesma espécie como mecanismo de preservação da mesma, além de maior probabilidade de dispersão.

Zoologia